Ви́дович (, , ) — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Видович, Албин (1943—2018) — югославский хорватский гандболист.
 Видович, Анна (род. 1980) — хорватская виртуозная гитаристка.
 Видович, Гордан (род. 1968) — бельгийский футболист боснийского происхождения, защитник.
 Видович, Мария (1924—1942) — югославская партизанка, Народный герой Югославии.
 Видович, Мартин (род. 1953) — хорватский католический священник.
 Видович, Милош (род. 1989) — сербский футболист, полузащитник хорватского клуба «Сплит».